Сан Прери има више значења:
 Сан Прери (Монтана)
 Сан Прери (Висконсин)